A 2018. évi téli olimpiai játékokon a női curlingtornát Phjongcshangban az Gangneung Curling Centreben rendezték február 14. és 25. között. A tornán 10 nemzet csapata vett részt. Az aranyérmet a svéd csapat nyerte.

Lebonyolítás 
A 10 részt vevő csapat egyetlen csoportban szerepelt. A csoportban körmérkőzéseket játszottak a csapatok, minden csapat 9 mérkőzést, összesen 12 fordulóban. A csoport első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe, ahol a csoportkör 1. helyezettje a 4. helyezettel, valamint a 2. helyezett a 3. helyezettel játszott. Az elődöntőből a két győztes jutott tovább a döntőbe, a két vesztes a bronzéremért mérkőzhetett.

Csapatok 
A tornán az alábbi csapatok vettek részt:

Csoportkör 

A kalapács azt a csapatot jelzi, amelyik az első endben az utolsó követ lökte.

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatók.

1. forduló 
 február 14., 14:05 (6:05)

2. forduló 
 február 15., 9:05 (1:05)

3. forduló 
 február 15., 20:05 (12:05)

4. forduló 
 február 16., 14:05 (6:05)

5. forduló 
 február 17., 9:05 (1:05)

6. forduló 
 február 17., 20:05 (12:05)

7. forduló 
 február 18., 14:05 (6:05)

8. forduló 
 február 19., 9:05 (1:05)

9. forduló 
 február 19., 20:05 (12:05)

10. forduló 
 február 20., 14:05 (6:05)

11. forduló 
 február 21., 9:05 (1:05)

12. forduló 
 február 21., 20:05 (12:05)

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők 
 február 23., 20:05 (12:05)

Bronzmérkőzés 
 február 24., 20:05 (12:05)

Döntő 
 február 25., 9:05 (1:05)

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Curling a 2018. évi téli olimpiai játékokon